Кумантарос () — греческая фамилия.

 Носители фамилии 

 Кумантарос, Джордж (1922—2016) — греческий бизнесмен, яхтсмен и филантроп.
 Кумантарос, Николас (1879—?) — греческий судовладелец, промышленник и политик.